Рязанское:

 Рязанское — посёлок в Калининградской области России.
 Рязанское — муниципальное образование в Москве, соответствующее Рязанскому району.

См. также 
 Рязанское сельское поселение
 Рязанская
 Рязанский